Miejscowości w USA:
 Goodhue – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Gminy w USA:
 Goodhue (ang. Goodhue Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Goodhue (ang. Goodhue County) – w stanie Minnesota
 (12911) Goodhue – planetoida